Bedrijven
 De Reus (liftfabrikant), een Nederlands fabrikant van (trap)liften uit Krimpen aan den IJssel

Molens
 De Reus (Gennep), een korenmolen in Gennep in de Nederlandse provincie Limburg
 De Reus (Rotterdam), een voormalige molen in Rotterdam

Personen met de achternaam De Reus
 Hesterine de Reus (1961), Nederlands voetbalcoach
 Jacob de Reus
 Jan de Reus
 Johan de Reus
 Patrick de Reus
 Paul de Reus

Zie ook 
 Reus (doorverwijspagina)